Depping ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Depping (* 1966), deutscher Rallyefahrer
 Georg Bernhard Depping (1784–1853), deutsch-französischer Geschichtsschreiber 
 Guillaume Depping (1829–1901), französischer Historiker und Geograph
 Janina Depping (1978–2013), deutsche Rennfahrerin